El bulbul barbat (Pycnonotus barbatus) és una espècie d'ocell de la família dels picnonòtids (Pycnonotidae) que habita zones amb arbres i ciutats de la major part de l'Àfrica subsahariana, Àfrica nord-occidental i vall del Nil.

Referències 

Pycnonotus